Clohars ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Finistère:

Clohars-Carnoët
Clohars-Fouesnant